185º Reggimento artiglieria paracadutisti "Folgore" – è un reggimento dell'Esercito Italiano
185º Reggimento paracadutisti ricognizione acquisizione obiettivi "Folgore" – è un reggimento dell'Esercito Italiano
185º Reggimento fanteria paracadutisti "Folgore" – è stato un reggimento del Regio Esercito, poi destinato e divenire il 185º Reparto Autonomo Paracadutisti "Nembo"